A veia pancreaticoduodenal é uma veia do abdômen.

Pancreaticoduodenal